Страно́рлар (Стрэнорлар; ; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Донегол (провинция Ольстер).

16 января 1816 года здесь родилась английская детская писательница, которая стала известна как «Слепая поэтесса Ольстера».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.

 

Населённые пункты графства Донегол